Li Hui (ur. 1985) – chińska zapaśniczka, olimpijka z Aten
 Li Hui (ur. 1987) – chińska zapaśniczka